Ваља Рече има више значења:

 Ваља Рече (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Ваља Рече (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији